Daniel O'Shea (né en 1989), athlète néo-zélandais
Daniel O'Shea (né en 1991), patineur artistique américain